Franciaország
Sigoyer, település Alpes-de-Haute-Provence megyében
Sigoyer, település Hautes-Alpes megyében